Айвазовская — качественное имя прилагательное.

Топонимы 
 Айвазовская — одна из двух железнодорожных станций в Феодосии;
 Айвазовская-Товарная — грузовая железнодорожная станция.

См. также 
 Айвазовское